Лонгинов, Владимир Витальевич (1909—1989) — советский географ, океанолог. Сын Виталия Витальевича Лонгинова.
 Лонгинов, Владимир Дионисьевич (Денисович) (1919—1943) — Герой Советского Союза.